Chiabriera ima više značenja:
 Chiabriera, Cuneo
 Chiabriera, Torino